Smętowo Graniczne,Schmentau (Allemand) est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Starogard. Il est le siège de la gmina de Smętowo Graniczne et comptait environ  habitants en 2006.

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Starogard